Brsg oder BRSG steht für:

 Betriebsrentenstärkungsgesetz, Abkürzung
 Breisgau, Abkürzung

BRSG